«Päikese poole» () — Вторая песня эстонской группы Urban Symphony. Премьера 22 июля 2009 года на эстонском радио Star FM. Автор композиции — продюсер Свен Лыхмус. В цифровом формате песня вышла 24 июля 2009 года.

Продолжительность 
 «Päikese poole» — 3:26

Позиция в чартах

См. также 
 Urban Symphony
 Skorpion
 Rändajad

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2009 года
Песни на эстонском языке